Сари́тов — чеченская фамилия. Известные носители:
 Саритов, Альберт Рамазанович (1985) — борец вольного стиля, призёр чемпионата мира;
 Саритов, Рамазан Алисултанович (1983—2012) — российский чеченский борец вольного стиля.